Puente Pedro de Valdivia  puede referirse a los siguientes artículos:

 Puente Pedro de Valdivia, de la ciudad de Valdivia, Chile.
 Puente Pedro de Valdivia, de la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago, Chile.